Святая Екатерина:
 Святая Екатерина — парусный линейный корабль 3 ранга, спущенный на воду в 1713 году.
 Святая Екатерина — парусный линейный корабль 3 ранга, спущенный на воду в 1721 году.
 Святая Екатерина — парусный линейный корабль 3 ранга, спущенный на воду в 1742 году.
 Святая Екатерина — парусный линейный корабль 3 ранга, спущенный на воду в 1761 году.

См. также